6. etape af Giro d'Italia 2020 var en 188 km lang , som blev kørt den 8. oktober 2020 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Brent Bookwalter () – stillede ikke til start pga. kompressionsbrud på lændehvirvelen han fik på 2. etape.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted 

06